Penedono - município do distrito de Viseu 
 Penedono (freguesia) - antiga freguesia do município de Penedono
 Penedono e Granja - freguesia do município de Penedono

Desambiguações de topônimos